De rodelwedstrijd voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 10 en 11 februari op de bobslee-, rodel- en skeletonbaan van het Alpensia Sliding Centre in Pyeongchang, Zuid-Korea. Regerend olympisch kampioen was de Duitser Felix Loch. Hij slaagde er niet in zijn derde olympische titel binnen te halen en werd uiteindelijk door een fout in de laatste run vijfde. David Gleirscher uit Oostenrijk volgde hem op.

Tijdschema

Uitslag 

Mannen